Ремовка () — село, Приютненский сельский совет, Гуляйпольский район, Запорожская область, Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 101 человек.

Географическое положение 
Село Ремовка находится на левом берегу реки Солёной,
выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Володино (Донецкая область),
ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Новоукраинское.
Река в этом месте пересыхает, на ней сделана запруда.

Примечания